A Copa do Mundo de Esqui Alpino de 1973 foi a quinta edição da Copa do Mundo, ela foi iniciada em dezembro de 1972 na França e finalizada em março de 1973 nos EUA.

O italiano Gustav Thöni venceu no masculino, enquanto no feminino a austríaca Annemarie Pröll, sendo o tricampeonato de ambos.

Calendário

Legenda

Masculino

Feminino

Ligações externas 
Sitio oficial  

Copa do Mundo de Esqui Alpino
1973 no esqui alpino